Gariwoodman — сольный проект российского рок-вокалиста и продюсера Сергея Гарифуллина, изначально основанный в 2014 году под названием Серый кит. Ранний этап творчества исполнителя ознаменован пацифистскими настроениями. В песнях активно поднимаются проблемы ядерного разоружения и экологии, а композиции обладают спокойным темпом, глубоким текстом и мягким вокальным тембром. Однако в последующем песням присуще более позитивное и мощное звучание, а одной из целей Gariwoodman стало открытие новых, независимых имен в русском роке. Композиция «Global Warming» на данный момент является самой короткой песней в мире. Точная длительность трека составляет ровно одну секунду.

История

2014—2017: Летим на Марс 
Днем основания коллектива считается 13 сентября 2014 года. Именно в этот день журналист РИА Новости Сергей Гарифуллин объявил о том, что группа приступает к работе над своим первым музыкальным альбомом Летим на Марс. По словам Сергея, название коллектива было придумано с целью обратить внимание общественности на проблему истребления серых китов — древнейших млекопитающих, занесённых в Красную книгу.

Поскольку никто из участников коллектива изначально не имел музыкального образования, первые полтора года ушли на получение и развитие профессиональных навыков: музыканты набирались опыта живых выступлениях, слушали композиции мэтров мирового рока, а также посещали курсы повышения игры на инструментах. В интервью информагентству «ЯрКуб» Сергей вспоминает:

Первой песней, выпущенной группой, стал социальный сингл «Путь наркомана», вышедший 27 марта 2016 года. Согласно видеоклипу к этой песне, снятому участниками группы на обычный мобильный телефон, композиция адресована подросткам, начинающим свой жизненный путь.

Второй сингл вышел спустя четыре месяца. Композиция «За пределы звёзд» посвящена опасной и общественно важной профессии космонавтов. Так, с момента освоения космоса погибло более 200 человек, принимавших непосредственное участие в космической гонке.

При работе над третьей песней под названием «Пацифистский чай» группа пригласила принять участие в записи хор московской детской школы искусств «Вдохновение» под руководством дирижёра Ольги Ординарцевой-Яковенко. Композиция вышла 7 ноября 2016 года, после чего музыканты отправились в свой дебютный акустический тур «Знакомьтесь, #Серый_кит». С октября по декабрь 2016 года группа отыграла 12 концертов в 11 городах России и таким образом вживую познакомилась со своими слушателями.

По завершении тура коллектив открыл краудфандинговый проект по сбору средств на дозапись дебютного альбома. В ходе кампании генеральным партнёром группы стала международная организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», лауреаты Нобелевской премии мира 1985 года.

Четвёртым синглом коллектива стала песня «Лунный заяц», вышедшая 12 марта 2017 года. Композиция основывается на легенде о белом зайце, который «живёт на Луне в тени коричневого дерева гуйхуа и готовит снадобье бессмертия». По словам Сергея Гарифуллина, трек сочиняется с целью обратить внимание на восточную мифологию. «Лунный заяц» в целом получил положительные отзывы критиков. Издание «RockHit» назвало песню хитом, оценивая её максимальным баллом — 10 из 10.

Пятый сингл под названием «Я — бомба» вышел 5 июня 2017 года. Композиция исполняется от лица бомбы и носит антивоенный характер. Одним из фактов является отсутствие припева, что делает трек похожим на литературное произведение с чёткой структурой: вступление, основная часть и завершение. Видеоклип на песню был выложен на YouTube 12 июня 2017 года и менее чем за неделю набрал 100 000 просмотров.

Шестым и последним синглом первого альбома стала песня «Global Warming», выпущенная 1 августа 2017 года. Длительность композиции составила ровно одну секунду, что сделало её самой короткой в мире. По словам группы, нестандартный ход с хронометражем позволил поднять на новый уровень общественное обсуждение вокруг глобального потепления — серьёзной экологической проблемы.

15 августа 2017 года был опубликован трек-лист альбома Летим на Марс, а также стала известна итоговая длительность звучания пластинки — 35 минут 23 секунды. На YouTube-канале группы появился цикл видео, подробно рассказывающий о сути каждого трека. Предзаказ пластинки на iTunes открылся 28 августа. Спустя неделю, 4 сентября, состоялся её официальный релиз на всех цифровых платформах.

В поддержку альбома «Серый кит» отправился в двухмесячный тур «#ЛетимНаМарс», отыграв с сентября по начало ноября более 30-ти концертов в городах России. В ходе гастролей музыканты в течение 24-х часов в прямом эфире транслировали одни сутки из своей гастрольной жизни для привлечения внимании аудитории.

2017—2019: Друзья 
О начале работы над новым альбомом под названием Друзья стало известно 31 октября 2017 года. В интервью журналу «RockWeek» Сергей Гарифуллин рассказал, что основной целью альбома станет открытие новых независимых имен в русском роке.

Для реализации планов 3 ноября коллектив запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на запись пластинки. В видеообращении группы большой акцент был сделан на то, что предстоящий альбом будет результатом совместной работы слушателей и музыкантов. К примеру, каждый желающий мог принять непосредственное участие в студийной записи, а также предложить свой вариант названия песен.

В начале марта в социальных сетях стали появляться новости о возможном ребрендинге коллектива в связи с грядущим мировым туром. А 22 марта было опубликовано официальное обращение группы к слушателям о том, что проект было решено переименовать в «Gariwoodman».

2 апреля в сети появилась совместная с лидером российской рок-группы «7Б» Иваном Демьяном композиция под названием «Эстелада». Она рассказывает о референдуме и акциях протеста в Каталонии. Песня вызвала серьёзный общественный резонанс, ряд СМИ обвинили музыкантов в поддержке сепаратизма. Однако, сам Сергей Гарифуллин отметил, что песня «не является политической, она про романтику баррикад, поцелуй красивой девушки и молодые ветра свободы».

Альбом Друзья вышел 10 апреля 2018 года. В этот же день стало известно, что Gariwooodman заключил трёхлетний контракт с лейблом «Первое музыкальное издательство». В поддержку пластинки музыкант отправился в «#ДружескийТур». Финальный концерт тура состоялся в московском клубе «Театръ». По его итогу был выпущен DVD-фильм под названием «Theater. Live». 15 января 2019 года состоялся релиз одноимённого концертного альбома, куда вошли версии композиций, исполненные вживую в рамках Rockweek Live Sessions, а также на московском концерте.

2019—н. в.: Воробьиный рок 
8 февраля 2019 года в своём интервью Gariwoodman рассказал, что уходит в творческий отпуск до 2020 года. Музыкант пояснил, что он не бросает музыку, а отказывается от живых выступлений в связи с переездом в Азию. Он также добавил, что ведет планомерную работу над третьим студийным альбомом, который будет называться Воробьиный рок.

В течение 2019 года Сергей активно выкладывает каверы на англоязычные поп-хиты, а также снимает влоги о своей жизни на Тайване. 6 декабря на своей странице ВКонтакте музыкант анонсирует предзаказ нового альбома. Релиз пластинки состоялся 1 января 2020 года. В поддержку альбома 6 января 2020 года в Санкт-Петербурге прошёл большой концерт, на котором присутствовало более 1500 человек.

Состав 

Текущие участники
 Сергей Гарифуллин — вокал, ритм-гитара, тексты (2014—настоящее время)

Бывшие участники
 Владимир Олейников — ударные, перкуссия (2014—2017)

Сессионные музыканты
 Антон Бойко — бас-гитара, соло-гитара, бэк-вокал (2015—2017)
 Владислав Елизаров — синтезатор (2015—2017)
 Андрей Якимов — бас-гитара (2017—2018)
 Аркадий Астахов — соло-гитара (2017—2018)

Дискография

Альбомы 
 Летим на Марс (2017)
 Друзья (2018)
 Theater. Live (2019)
 Воробьиный рок (2020)
Воробьиный рок. Live (2020)
ПОСТРЭПРЕССИВ (2021)

Синглы 
* «Путь наркомана» (2016)
 «За пределы звёзд» (2016)
 «Пацифистский чай» (2016)
 «Лунный заяц» (2017)
 «Я — бомба» (2017)
 «Global Warming» (2017)
 «Рита» feat. Как Будто Будда (2018)
 «Moscow Metropolitan» (2018)
 «Эстелада» feat. Иван Демьян (2018)
 «Факел» (2019)
 «Расчёска для мыслей» (2019)
 «Воробьиный рок» (2019)
 «Вечерняя» (2019)
 ПЬЕР ВУДМАН (2020)
 ШКУРА (2020)
 ДАНИЛА БАГРОВ (2021)

Видеография

Концертные туры 
 «Знакомьтесь, #Серый_кит» (2016)
 «#ЛетимНаМарс» (2017)
 «#ДружескийТур» (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сергей Гарифуллин: музыка — мой лучший друг. Интервью для сайта Яркуб.

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Москвы